DMH steht als Abkürzung für:

 Democratic Media Holdings, eine Verlagsgruppe in Namibia, heute Namibia Media Holdings
 Dimenhydrinat, ein Arzneistoff

Abkürzung